Ershad oder Erschad (Erschād) bezeichnet:

 das Ministerium für Kultur und islamische Führung, Iran
 Hossain Mohammad Ershad (1930–2019), bangladeschischer Militär und Politiker